Osoby o nazwisku Matsuoka:
 Shūzō Matsuoka – japoński tenisista, olimpijczyk
 Takashi Matsuoka – amerykański pisarz japońskiego pochodzenia
 Toshikatsu Matsuoka – japoński polityk, miniter rolnictwa
 Yōko Matsuoka – japońska seiyū
 Yoshitsugu Matsuoka – japoński seiyū i aktor
 Yōsuke Matsuoka – japoński dyplomata, działacz gospodarczy, minister spraw zagranicznych